Irena Lewandowska (1916–1998) – polska brygadzistka, poseł na Sejm PRL V kadencji
 Irena Lewandowska (1931–2018) – polska tłumaczka